Werner Haase (1900-1950) – medico tedesco
 Werner Haase (1934) – sciatore tedesco